Cottage Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cottage Park (Massachusetts)
 Cottage Park (New York)
 Cottage Park (Virginia)